Chillicothe puede hacer referencia a:
 Chillicothe (Ohio)
 Chillicothe (Texas)
 Chillicothe (Misuri)
 Chillicothe (Iowa)
 Chillicothe (Illinois)
 Municipio de Chillicothe (condado de Peoria, Illinois)
 Municipio de Chillicothe (condado de Livingston, Misuri)